kontrapunkt – pojęcie z dziedziny muzyki
 Kontrapunkt RMF FM i Newsweeka – cotygodniowy program publicystyczny radia RMF FM i tygodnika Newsweek Polska
 Kontrapunkt – Przegląd Teatrów Małych Form, festiwal teatralny odbywający się co roku w Szczecinie
 Kontrapunkt – powieść Aldousa Huxleya
 Kontrapunkt –  polski film dokumentalny z 1985 r.